

Persone 
Gabriel Paletta  – calciatore argentino naturalizzato italiano
Paletta  – bassista italiano del gruppo  Punkreas

Altro 
 Paletta  – specialità degli sport sferistici
 Paletta  – strumento per scavare o per raccogliere o spostare polvere, terra o altre sostanze granulari
 Paletta segnaletica  – attrezzo di segnalazione in uso alle forze di Polizia per controllare il traffico
 Paletta  – traduzione in italiano del termine internazionale "pallet"
 Paletta o tavolozza – strumento adoperato nella pittura per mescolare i colori
 Paletta (cavigliere) – terminazione del manico di una chitarra, nella quale sono solitamente collocate le meccaniche di tensionamento delle corde
 Prosciutto della Paletta  – prodotto tipico di Coggiola (Biella) consistente nel prosciutto di spalla suina con osso a forma di paletta